Kabinett Schmidt steht für folgende Bundesregierungen:
 Kabinett Schmidt I, erstes Kabinett von 1974 bis 1976
 Kabinett Schmidt II, zweites Kabinett von 1976 bis 1980
 Kabinett Schmidt III, drittes Kabinett von 1980 bis 1982

Siehe auch:
 Kabinett Schmid
 Kabinett Schmitt